Сан Хосе Мухулар има више значења:

 Сан Хосе Мухулар (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Мухулар (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику